Yago kan syfta på:

 Yago, Mexiko, ort i Mexiko
 Yago (fribrottare), mexikansk fribrottare i Consejo Mundial de Lucha Libre.